Пшеребский, Винцентий (ок. 1450—1513) — римско-католический и государственный деятель, секретарь королевский, подканцлер коронный (1497—1499), епископ плоцкий (1498—1504) и куявский (1504—1513).
 Пшерембский, Ян (1510—1562) — польский церковный и государственный деятель, секретарь королевский, секретарь великий коронный с 1550 года, подканцлер коронный (1556—1559), архиепископ гнезненский и примас Польши (1559—1562).